Enigma eller aenigma kan referere til flere artikler:

Videnskab og teknologi 
 Enigma, en tysk krypteringsmaskine der blev blandt andet blev anvendt af tyskerne under 2. verdenskrig.
 Aenigma (edderkop), en slægt af edderkopper fra Sydafrika
 Aenigma (bille), en slægt af biller
 Enigma, kodenavnet til Red Hat Linux 7.2

Steder 
 Enigma (Georgia), USA, en by
 Enigma (Tennessee), USA, et sted i Tennessee
 Enigma Peak, Palmer Land, Antarctica

Musik 
 Enigma Records, a popular rock and alternative American record label in the 1980s
 Enigma (musikprojekt), et elektronisk musikprojekt fra Tyskland, grundlagt af Michael Cretu
 Enigma (UK band), et band fra 1980'erne

Albums 
 Ænigma (In Vain-album), og et album af det norske progresive dødsmetalband In Vain
 Enigma (Ill Niño-album)
 Enigma (Keith Murray-album), 1996
 Enigma (Aeon Zen-album)

Sange 
 "Enigma (Give a Bit of Mmh to Me)", sang af Amanda Lear fra 1978
 "Enigma", en sang fra Trapts album Trapt fra 2002
 "Enigma", en sang fra Amorphis' album Silent Waters fra 2007
 "Enigma", en sang fra Within The Ruins' album Phenomena fra 2014
 "Aenigma", en song Luca Turillis album Prophet of the Last Eclipse

Film og Tv 
 Enigma (film fra 1982), med Martin Sheen og Sam Neill
 Aenigma (film), en film af Lucio Fulci fra 1987
 Enigma (film fra 2001), film der bygger på Robert Harris roman
 Enigma (film fra 2009), en kortfilm af Shumway Brothers
 Enigma (tv-serie), en serie på Biography Channel
 "Enigma" (Stargate SG-1), en episode af Stargate SG-1
 "Enigma" (NCIS), en episode af NCIS
 Enigma (Derren Brown), et fjernsynsshow
 Enigma, en karakter i tv-serien Nip/Tuck

Udgivelser 
 Enigma (roman), en roman af Robert Harris fra 1995
 "Enigma" og "An Enigma", to digte af Edgar Allan Poe
 Enigma, den anden roman i serien The Trigon Disunity af Michael P. Kube-McDowell
 The Enigma, en månedlig udgivelse fra National Puzzlers' League
 Enigma, et matematisk spil i New Scientist
 Enigma (tegneserie), flere tegneserier med dette navn
 Enigma (manga), en manga udgivet i Weekly Shōnen Jump i 2010

Computerspil 
 Enigma (computerspil), computerspil fra 2001
 Enigma, et fiktiv område i Wing Commander
 Enigma, et fiktivt runeord Diablo II: Lord of Destruction
 Enigma, antagonisten i Spy Fiction
 Enigma, en fiktiv helt i Warcraft III-spillet Defense of the Ancients
 Enigma, fiktivt bær i Pokémon

Andet 
 The Enigma (kunstner) (født Paul Lawrence), amerikansk skuespiller og musiker
 Enigma (yacht), en af verdens største private superyachter
 Enigma (rutsjebane), en rutsjebane i Pleasurewood Hills, Suffolk, England
 Enigma Titanium, et britiske cykelfirma
 Enigma Motorsport, et britisk motorsportshold
 Enigma-variationer, fjorten variationer komponeret af Edward Elgar
 Enigma (museum), kommunikationsmuseum i København